Il doppio femminile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Barbara Rittner e María Vento-Kabchi che hanno battuto in finale Sandrine Testud e Roberta Vinci 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Sandrine Testud /  Roberta Vinci (finale)
 Alexandra Fusai /  Caroline Vis (quarti di finale)

 Janette Husárová /  Åsa Svensson (quarti di finale)
 Tathiana Garbin /  Rita Grande (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2002